Setúbal (district), een district van Portugal
Setúbal (stad), de gelijknamige hoofdstad van het district, tevens gemeente in dit district